Luis Moreno puede referirse a:

 Luis Moreno Fernández (1950-), investigador científico español del CSIC;
 Luis Moreno Mansilla (1959-), arquitecto español;
 Luis Moreno Moreno (1934-1996), religioso colombiano - cofundador y Presidente de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional;
 Luis Moreno-Ocampo (1952-), abogado argentino - Fiscal jefe de la Corte Penal Internacional;
 Luis Moreno (1981-), futbolista panameño;